Velika nagrada Hrvatske u motokrosu, odnosno Motocross Grand Prix of Croatia ili FIM Croatian Motocross Grand Prix je utrka iz FIM Motocross Grand Prix serije kojom se određuje FIM Svjetski prvak u motokrosu.

Osvajači postolja na utrkama Velike nagrade Hrvatske

MX1 / MXGP (do 250cc/do 450cc)

MX2 (do 125cc/do 250cc)

MX3 (do 500cc/do 650cc)

Statistika 

<small>* bez PV

WMX

Bilješke

Zanimljivosti
Mladina je imala pripremljen ugovor s promotorom svjetskog prvenstva Youth Streamom za organizaciju Grand Prix utrka klasa MX1 i MX2 za 2005. godinu, ali su Jaskanci u posljednji trenutak promijenili taj iznimno skup događaj, za trogodišnju kombiniranu priredbu, također vrhunske klase MX3 prvenstva svijeta i prvenstva Europe 125.
U 2004. godini, novoutemeljeni Mladina tim organizirao je dotad najznačajniju priredbu, Kup nacija Europe, najprestižnije natjecanje reprezentacija Starog kontinenta u motokrosu. Za tu organizaciju Jaskanci su dobili priznanja od UEM i FIM, kao najbolji organizatori i domaćini. Na Kupu nacija Europe trijumfirali su Belgijci u sastavu Sven Breugelmans, Danny Theybers i Marvin van Daele, ispred reprezentacija Italije i Njemačke.

Vidi
Hrvatski motociklistički savez
Svjetsko prvenstvo u motokrosu za prikoličare u Hrvatskoj

Izvori

Vanjske poveznice 
MXGP

https://www.mxgp.com/results/statistics
http://www.motocross-jasport.com/arhiva_najave_1.html

Međunarodna motociklistička natjecanja u Hrvatskoj
Šport u Jastrebarskom